A Praia de São Pedro localiza-se em São Gonçalo, no estado brasileiro do Rio de Janeiro.

Ver também 
 Lista de praias do Rio de Janeiro

São Pedro